Quart de les Valls kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quart de les Valls (ort), Valencia, Província de València, 
 Quart de les Valls (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar